Ел Пољеро има више значења:

 Ел Пољеро (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пољеро (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику